Арагуайский дельфин () — южноамериканский вид речных дельфинов, открытый в 2014 году на территории Бразилии. Обитает в бассейне реки Арагуая. Вид отделился от общего с амазонским дельфином предка около 2 миллионов лет назад, когда Арагуая перестала сообщаться с Амазонкой.

Ранее этих дельфинов относили к одному виду с амазонскими. Самостоятельность нового вида установлена по результатам исследования его ядерной и митохондриальной ДНК, а также по морфологическим признакам. Однако морфологические отличия арагуайского дельфина от ближайшего родственника — амазонского — малозаметны. От боливийского (которого самого иногда считают подвидом амазонского) он отличается сильнее. У арагуайского дельфина меньше зубов ( в половине каждой челюсти против  у амазонского и  у боливийского) и есть некоторые отличия в размерах черепа.

Оценки численности этих дельфинов лежат в пределах от 600 до 1500 особей.

Примечания

Ссылки 
 В Бразилии нашли новый вид дельфинов

Речные дельфины
Животные, описанные в 2014 году
Млекопитающие Южной Америки